Старшенбаум — еврейская фамилия. Известные носители:

 Старшенбаум, Анна Геннадьевна (род. 1989) — российская актриса.
 Старшенбаум, Геннадий Владимирович — российский психиатр и писатель.
 Старшенбаум, Ирина Владимировна (род. 1992) — российская актриса.